

Sigle 
 Denver Art Museum  – museo statunitense
 Direction des Affaires Maritimes  – "Direzione degli Affari Marittimi", ente francese facente pare del "Ministero per l'ecologia, l'energia e lo sviluppo sostenibile"
 Duri A Morire – gruppo di intrattenimento videoludico italiano
 Digital asset management – sistema integrato per la gestione strategica centralizzata dei contenuti digitali

Codici 
 DAM – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Damasco, Siria

Musica 
 DAM  – gruppo musicale hip-hop palestinese
 DAM – singolo de Il Pagante del 2016

Persone 
 Ella Dam-Larsen (...) – ex schermitrice danese
 Henrik Carl Peter Dam (1895-1976) – biochimico e fisiologo danese
 Jan Dam (1968) – ex calciatore faroese, di ruolo difensore
 José van Dam (1940) – basso-baritono belga
 Ludvig Dam (1884-1972) – nuotatore danese
 Peter Dam (1963) – ex cestista olandese
 Rob Van Dam (1970) – wrestler e attore statunitense

Altro 
 Dam  – piazza di Amsterdam
 Dam  – diga in lingua inglese
 dam – simbolo del decametro